Divi Kervella (1957 - ), écrivain français et breton
  ( - ), écrivain français et breton
 Frañsez Kervella ( - ), géologue et écrivain français de langue bretonne, grammairien du breton
 Gilles Kervella, photographe français
 Goulc'han Kervella ( - ), écrivain, dramaturge, acteur et metteur en scène breton
  (1988 - ), écrivaine en langue bretonne
 Loïc Kervella (1993-), sportif français
 Pierre Kervella, astronome.
 Riwanon Kervella (1950 - ), écrivaine française de langue bretonne, enseignante de breton auprès de Skol Ober
  ( - ), écrivain en langue bretonne

Patronyme breton